

Codici 
 Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua rajasthani
 RAJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rajkot (India)
 Raj – Raj britannico

Altro 
 Raj Koothrappali – personaggio della sitcom The Big Bang Theory